Zur foi um dos cinco reis midianitas na época em que os israelitas se aproximavam da Terra Prometida. Ele é chamado de maioral e de “um cabeça dos clãs duma casa paterna”, bem como de ‘caudilho de Siom’. Sua filha Cosbi foi a midianita que Zinri levou consigo para fins imorais e que Fineias matou. Zur foi morto quando os israelitas puniram os midianitas por levar alguns homens de Israel a relações imorais e à adoração a falsos deuses.

Personagens do Antigo Testamento